Унэливаям — река на северо-западе Камчатского края в России.

Длина реки — 18 км. Протекает по территории Пенжинского района Камчатского края. Впадает в залив Маметчинский Пенжинской губы Охотского моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Примечания 

Реки, впадающие в Пенжинскую губу
Реки Пенжинского района